Натуральне число 2016
 2016 рік до нашої ери
 2016 рік нашої ери